Plusieurs traités ont été signés à Versailles, le plus connu étant celui de 1919 qui mit fin à la Première Guerre mondiale :
 Le traité de Versailles signé le , traité de paix entre le roi de France Louis XIV et la république de Gênes ;
 Le traité de Versailles signé le , qui scelle l'alliance franco-autrichienne au début de la guerre de Sept Ans ;
 Le traité de Versailles de 1757, par lequel la Saxe, la Suède et la Russie rejoignent la coalition franco-autrichienne ;
 Le traité de Versailles signé le , qui confirme les deux traités précédents ;
 Le traité de Versailles signé le , qui entérine la vente de la Corse à la France par la République de Gênes ;
 Le traité de Versailles de 1774, convention respectant la contrebande signée entre la France et l'Espagne le  ;
 Le traité de Versailles signé le , qui fixe la frontière entre la France et l'évêché de Bâle le long du Doubs  .
 Le traité de Versailles de 1783, qui met fin à la guerre d'indépendance des États-Unis entre la France, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Il complète le traité de Paris qui fut signé entre les représentants des treize colonies américaines et les représentants britanniques ;
 Le petit traité de Versailles de 1787 signé à l'instigation de l'évêque de Cochinchine, Pierre Joseph Georges Pigneau de Behaine, entre les représentants de Louis XVI et Nguyễn Phúc Ánh, futur empereur du Viêt Nam.
 Le traité préliminaire de paix du 26 février 1871, signé entre la France et l'Allemagne et préparant le traité de Francfort du . 
 Le traité de Versailles, signé le , qui marque la conclusion officielle de la Première Guerre mondiale.
 Le petit traité de Versailles de 1919, visant la protection des minorités imposé aux nouveaux pays d'Europe centrale et à certains vaincus.

Voir aussi 
 proclamation de l'Empire allemand du  

Plusieurs traités abolissant le droit d'aubaine ont été signés à Versailles :  Hesse-Cassel,  république de Venise,  principauté de Nassau-Usingen,  Brandbourg-Anspach et Bayreuth, 7 avrit 1778 Saxe-Cobourg-Saalfeld et Altenbourg

Références

Versailles